Восто́чный фронт:

 Великая Отечественная война (1941—1945), на Западе называемая Восточным фронтом;
 Восточный фронт Первой мировой войны (1914—1918);
 Восточный фронт Русской армии (1918—1920) оперативно-стратегическое объединение вооруженных антибольшевистских сил на востоке России во время Гражданской войны.
 Восточный фронт РККА (1918—1920) — оперативно-стратегическое объединение советских войск во время гражданской войны.
 Восточный фронт ПВО (1943—1944) — объединение войск ПВО вооружённых сил СССР во время Великой Отечественной войны.

В искусстве 
  — документальный фильм Виталия Манского и Евгения Титаренко 2023 года.